Веркло́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південний схід від Парижа, 160 км на південь від Ліона, 75 км на південний схід від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Верклоз на сайті французького Національного інституту географії
 Верклоз на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Верклоз на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Верклоз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Верклоз на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром